Municipio de Flushing puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Flushing (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Genesee.
 Municipio de Flushing (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Belmont.